Galliano ima više značenja:
 Galliano, Cuneo
 Galliano, Firenze